Der Rabe ist der Titel folgender Werke:
* Der Rabe (Giambattista Basile) (Lo cuorvo), ein Märchen aus Giambattista Basiles Sammlung Pentamerone (1634/36)
 Der Rabe (Carlo Gozzi) (Il Corvo), ein von Basile inspiriertes Werk von Carlo Gozzi, 1777
 Der Rabe (Coleridge), ein Gedicht von Samuel Taylor Coleridge, 1798
 Der Rabe (Johann Peter Emilius Hartmann) (Ravnen), eine Oper von Johann Peter Emilius Hartmann, 1832
 Der Rabe (Hermann Kletke), ein Märchen aus Hermann Kletkes Sammlung Märchensaal (1845)
 Der Rabe (Poe) (The Raven), ein Gedicht von Edgar Allan Poe, 1845
 folgende Verfilmungen der Geschichte aus Poes Gedicht:
 Der Rabe (1935) (The Raven), US-amerikanischer Film von Lew Landers, 1935
 Der Rabe (1951), österreichischer Film von Kurt Steinwendner, 1951
 Der Rabe – Duell der Zauberer (The Raven), US-amerikanischer Film von Roger Corman, 1963
 Der Rabe (1998), deutscher animierter Kurzfilm von Hannes Rall, 1998
 Der Rabe (1943) (Le Corbeau), französischer Film von Henri-Georges Clouzot mit Pierre Fresnay, 1943
 Der Rabe (Zeitschrift), eine Anthologienreihe aus dem Haffmans Verlag (1982–2001)
 Der Rabe (Lionel Davidson), ein Spionageroman von Lionel Davidson, 1994

The Raven ist auch der Name einer Achterbahn in Indiana, USA, siehe The Raven (Holiday World), sowie der Titel einer Folge der Weltraumserie Star Trek: Raumschiff Voyager (4. Staffel – 1997, zu Deutsch: Der schwarze Vogel).

Siehe auch:
 Rabe, Begriffsklärungsseite
 Die Rabe, ein Märchen der Brüder Grimm
 Kleiner Rabe Socke, eine Kinderbuchreihe (seit 1996) und deren Verfilmung Der kleine Rabe Socke, 2012
 Der Rabe Ralf, eine Berliner Umweltzeitschrift